Геологія — сукупність наук про тверду оболонку Землі
 «Геология» —  російський науковий журнал
 «Геология и геофизика» — російський науково-виробничий журнал

Геолог () — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці